Deadwood henviser til flere artikler:
 Deadwood (tv-serie) – en amerikansk tv-serie fra byen af samme navn
 Deadwood, South Dakota – en amerikansk by i South Dakota fra guldgravertiden